Le Sky Open 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Sky Open, qui est un tournoi PSA World Series appartenant à la catégorie International 50 et avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Caire  du 7 au .

Mohamed El Shorbagy l'emporte en finale face à Karim Darwish.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Sky Open
Sport en Égypte en 2013
Sport en novembre 2013